Pilot steht für:

 Pilot, Person, die ein Luftfahrzeug steuert
 Bobpilot, Person im Bobsport, die einen Bob steuert
 Pilot (Seefahrt), Person, die das seemännische Wissen hat, um Schiffe und Mannschaft ans Ziel zu bringen
 Pilot (Radsport), der sehende Fahrer beim Tandemrennen sehbehinderter Radsportler
 Pilot (Apfel), Apfelsorte
 Pilot (Pferd), Westfalenhengst

Künste:
 Pilotfilm, als Kurzform
 Pilot (Band), britische Pop-Band
 Pilot (Ostband), ostdeutsche Musikgruppe
 P-lot, gesprochen Pilot, deutsche Alternative-Rock-Band
 Pilot (Comicmagazin), ehemaliges deutsches Comicmagazin

Hersteller:
 Pilot Corporation, Schreibgerätehersteller
 Pilot Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Autohersteller
 Pilot-Wagen, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Technik:
 Pilot (Rakete), Satellitenstartrakete (ab 1959er)
 Pilot (Schiff, 1864), Eisbrecher
 Pilot (Schiff, 1928), Schlepper
 Ford Pilot, Automodell
 Honda Pilot, Automodell
 Palm Pilot, PDA
 Pilot, ehemalige Bezeichnung für einen Pfahl im Wasserbau, um etwas darauf zu errichten, siehe Pfahlgründung
 Pilot(-stoff) oder Englischleder, siehe Moleskin

Pilot heißen folgende geographische Objekte:
 Pilot-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Pilot Peak, Berg auf der Larrouy-Insel, Antarktis
 Pilot Lake, See in den Nordwest-Territorien, Kanada

Vereinigte Staaten:
 Pilot Peak (Wyoming), Berg
 Pilot (Kentucky)
 Pilot (Maryland)
 Pilot (Nevada)
 Pilot (North Carolina)
 Pilot (Virginia)

Pilot ist der Familienname folgender Personen:
 André Pilot (1895–1944), deutscher Schauspieler
 Anna Pilot (1865–nach 1913), deutsche Schriftstellerin, siehe Anna Ahrens (Schriftstellerin, 1865)
 Jean-Pierre Pilot (1961), französischer Musiker
 Joachim Pilot (1928–2020), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Louis Pilot (1940–2016), luxemburgischer Fußballspieler und -trainer
 Marian Pilot (* 1936), polnischer Prosaschriftsteller
 Robert Pilot (1898–1967), kanadischer Künstler

 PILOT steht für:
 PILOT, IEEE-Standard-Programmiersprache
 Lotsenboot, als international übliche Aufschrift

Siehe auch:
 Pilot Grove, Pilot Island, Pilot Point, Pilot Township (Begriffsklärungen)
 Pilotfisch (Familie der Stachelmakrelen)
 Pilotton (Signal in der Telekommunikation)
 Pilote (Begriffsklärung)
 Pillot

Abkürzung